Cassalette heißen:

 die ehemalige Aachener Kratzenfabrik Cassalette
 die Villa Cassalette

Cassalette ist der Familienname von:
 Moritz Cassalette (* 1983), deutscher Sportjournalist